Château Cheval Blanc - een Franse wijn uit het Saint-Émilion wijndistrict
Cheval-Blanc - een plaats in Frankrijk
Cheval Blanc (restaurant), een restaurant in Heemstede